Nome di diverse congregazioni di suore:
Figlie della Divina Provvidenza, con casa madre a Créhen
Figlie della Divina Provvidenza, con casa madre a Roma